Кальнянська сільська рада — Івано-Франківська область, Долинський район
 Кальнянська сільська рада — Хмельницька область, Деражнянський район
 Кальнянська сільська рада (до 1940-х років) — Київська область, Ржищівський район